Galvani har flere betydninger:
 Luigi Galvani - italiensk fysiker 1737-1798.
 10184 Galvani - småplanet opkaldt efter Luigi Galvani.
 Galvani (månekrater) - opkaldt efter Luigi Galvani.

Se også
Opkaldt efter Luigi Galvani:
 Galvanisering
 Galvanisk tæring
 Galvanisk adskillelse
 Galvanisk celle
 Galvanisk forbindelse
 Galvanoplastik
 Galvanometer